Епархия Учана  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Учан, Китай. Епархия Учана входит в митрополию Уханя.

История 

12 декабря 1923 года Римский папа Пий XI издал бреве «Quo christiani», которым учредил апостольскую префектуру Учана, выделив её из апостольского викариата Восточного Хубэя (сегодня — Архиепархия Уханя).

31 мая 1930 года Римский папа Пий XI выпустил бреве «Venerabilis frater», которым преобразовал апостольскую префектуру Учана в апостольский викариат.

11 апреля 1941 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quotidie Nos», которой преобразовал апостольский викариат Учана в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Sylvester Joseph Espelage (17.07.1925 — 25.10.1940)
 епископ Rombert Casimir Kowalski (24.11.1941 — 27.11.1970)
 Sede vacante (с 24.11.1970 года — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quo christiani, AAs 16 (1924), стр. 35 
  Бреве Venerabilis frater, AAS 22 (1930), стр. 514 
  Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая